Unirii este un cartier situat în sectorul 3 al Bucureștiului.

Cartiere din București
Sector 3